Membro - na anatomia, os membros de um corpo
Ou ainda:
Extremidade (ordenação)
Na Extremidade - álbum de Marina de Oliveira

Desambiguação